Podpora jest elementem konstrukcji, której zadanie polega na jej utrzymywaniu w równowadze statycznej pod działaniem danych obciążeń zewnętrznych.

Podpory mogą być punktowe, gdy konstrukcja jest podparta na głowicach słupów - lub liniowe, gdy podporami są belki lub ściany nośne. 

Z teoretycznego punktu widzenia podpory mogą być traktowane jako niepodatne (sztywne), gdy ich przemieszczenia są znikomo małe. W przeciwnym razie przemieszczenia te są zależne do wielkości działających sił reakcji.

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Podpora – część wsi Walentynów w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko
 Podpora – część wsi Ruszkowiec w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w  gminie Sadowie